Plaats in Indonesië
 Pacing (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pacing (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pacing (Bangsal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pacing (Padas), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Pacing (Sukosewu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Pacing (Jatisari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java

 Pacing (NLP), een begrip dat in neurolinguïstisch programmeren gehanteerd wordt